Saint Geoffroy est le nom porté par plusieurs saints et bienheureux.
 saint Geoffroy d'Amiens (1066-1115), évêque d'Amiens, reconnu saint par l'Église catholique, fêté le . 
 l'abbé Geoffroy (mort en 1150), quatorzième abbé du Mont-Saint-Michel, parfois qualifié saint et appelé saint Geoffroy.
 Saint Geoffroy de Loudon ou de Loudun (mort en 1255), évêque du Mans, canonisé, fêté le .

Geoffroy